Afamado ist der Familienname folgender Personen:

 Ethel Afamado (* 1940), uruguayische Schriftstellerin und Sängerin 
 Gladys Afamado (* 1930), uruguayische Schriftstellerin und Künstlerin